USA ved sommer-OL 1928. 280 sportsudøvere fra USA deltog i femten sportsgrene under Sommer-OL 1928 i Amsterdam. USA blev bedste nation med 22 guld-, 18 sølv- og 16 bronzemedaljer. Atletikudøveren Clarence Houser var USAs fanebærer under åbningsceremonien.

Medaljer

Medaljevinderne 

1928
Lande ved sommer-OL 1928